474 км — путевой пост и остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Грязинском района Липецкой области.

История 
Путевой пост был открыт в 1964 году.

Операции 
На станции осуществляется:
 Посадка и высадка пассажиров в поезда пригородного и местного сообщения.

Расписание электропоездов 
По графику 2023 года на станции останавливаются 8 электропоездов:

Примечания 

Станции Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги
Грязинский район
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области